Type 10 – caro armato giapponese
Type 10 – granata in dotazione all'esercito giapponese 
Type 10 – lanciagranate dell'esercito giapponese